Палаткино — название населённых пунктов в России:

 Палаткино — посёлок в Сараевском районе Рязанской области.
 Палаткино — деревня в Оленинском районе Тверской области.